Gorzelanny est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 
  (1954-), actrice et chanteuse allemande ;
 Tom Gorzelanny (1985-), joueur américain de baseball.